Anzano ist der Name der italienischen Gemeinden:

 Anzano del Parco (Provinz Como)
 Anzano di Puglia (Provinz Foggia)